Businga (stad), een stad in de provincie Noord-Ubangi in Congo-Kinshasa
 Businga (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Noord-Ubangi in Congo-Kinshasa